Aysén (veraltet bis 2008 auch Aisén) steht für folgende geografische Objekte in Chile:

 Río Aysén, namensgebender Fluss in der Region Aysén
 Región de Aysén (amtlich Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo), Verwaltungsregion in Südchile
 Provinz Aysén, Provinz in der Region Aysén
 Aysén (Kommune), Kommune in der Provinz Aysén, Region Aysén
 Puerto Aysén, Hauptstadt der Provinz Aysén und Hauptort der gleichnamigen Kommune Aysén, Provinz Aysén, Region Aysén
 Apostolisches Vikariat Aysén, römisch-katholisches Apostolisches Vikariat in der Region Aysén
 Aysén-Fjord, Fjord in der Region Aysén